Cet article recense les usages du terme Couzon.

Localités 
Couzon est le nom de plusieurs communes françaises:

 Couzon, Allier ;
 Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône ;
 Couzon-sur-Coulange, ancienne commune de la Haute-Marne intégrée en 1965 à Vaux-sous-Aubigny.
 Couzon, nom d'un cours d'eau, d'un quartier, d'un tunnel et d'une gare à Rive-de-Gier (Loire).

Cours d'eau 
 La Couzon, rivière du Puy-de-Dôme en France